Rosencrantz ist der Familienname der folgenden Personen:

 Fredrik Rosencrantz (1879–1957), schwedischer Reiter 
 Otto Rosencrantz (1875–1963), deutscher Verwaltungsjurist